Can Nadal (Clariana de Cardener), masia al municipi de Clariana de Cardener a la comarca del Solsonès 
 Can Nadal (Cornellà del Terri),

 Can Nadal (Llagostera), masia 
 Can Nadal (Lliçà de Vall), masia al municipi de Lliçà de Vall (Vallès Occidental) 
 Can Nadal (Maçanet de la Selva),
 Can Nadal (Sant Andreu de Llavaneres), masia al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 Can Nadal (Sant Pere de Vilamajor), masia al municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 
 Can Nadal (Teià), masia a la vila de Teià (Maresme)

 Can Nadal de la Bogadella, entitat de població 

 Jaciment de Can Nadal, a prop de la carretera de Vidreres a la Costa Brava 
 Parc de Can Nadal, parc urbà a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 

 Torre de Can Nadal, torre defensiva de Vilassar de Mar (Maresme) 
 Turó de Can Nadal, muntanya al municipi de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)